Az 1949–1950-es magyar női kosárlabda-bajnokság a tizenharmadik magyar női kosárlabda-bajnokság volt. Tizenhat csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Névváltozások:
Az MTK új neve Textiles SE lett.
A Fehérvári DSE új neve Székesfehérvári MDSE lett.
A MATEOSZ MSE új neve Teherfuvar MSE lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

NB II. 
Nyugat: 1. Bp. Lokomotív 52, 2. Komáromi DSE 44, 3. MÁVAG ASE és Soproni VSE 42, 5. Bp. Vörös Meteor 32, 6. Bajai SZAK 28, 7. Soproni Textiles és Szekszárdi Textiles 26, 9. Szombathelyi Lokomotív 20, 10. Bátaszéki VSE 18, 11. Meteor OTI 14, 12. Székesfehérvári Lokomotív 10, 13. Meteor MBSK 6, 14. Pusztaszabolcsi VSK 4 pont.
Kelet: 1. Bőrgyári DSE 46, 2. Békéscsabai VSK és Szegedi Postás 40, 4. MÉMOSZ 36, 5. Magyar Pamut SC 32, 6. Nagykőrösi MSE 30, 7. TF MEFESZ 24, 8. ÉDOSZ SE 20, 9. Kecskeméti SZTE és Salgótarjáni Tárna és Szegedi Lokomotív 10, 12. Gamma MSE 8, 13. Kiskunfélegyházi MTK 6 pont.

Források 
Népsport 1950.07.06. (tabella) 06.08. (NB II. nyugat) 07.07. (NB II. kelet)

Női kosárlabda-bajnokság évei
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag